Paper money signifie billet de banque en anglais (voir  banknote).

C'est aussi le nom de
 Paper Money, un album musical de Ronnie Montrose sorti en 1974 ;
 Paper Money, un roman de Ken Follett paru en 1977.